El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2005 fue la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2005. Tuvo lugar en el fin de semana del 16 al 18 de septiembre de 2005 en el Twin Ring Motegi, situado en Motegi, Prefectura de Tochigi, Japón. La carrera de MotoGP fue ganada por Loris Capirossi, seguido de Max Biaggi y Makoto Tamada. Hiroshi Aoyama ganó la prueba de 250cc, por delante de Dani Pedrosa y Casey Stoner. La carrera de 125cc fue ganada por Mika Kallio, Thomas Lüthi fue segundo y Héctor Faubel tercero.

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 19 de septiembre de 2005.

Gran Premio de Japón de Motociclismo
Japón
Japón en 2005